Tambor est l'autre nom d'un agrume : l'ortanique
 Tambor est une ville du Costa Rica